Вежі-близнюки () — дві (рідше більше) однакових будівлі (збігається висота, поверховість, зовнішній вигляд та інші параметри), що стоять поруч одна з одною. Деякі відомі вежі-близнюки:

 Всесвітній торговий центр, Нью-Йорк, США (1973 - 11 вересня 2001)
 , Коломбо, Шрі-Ланка (1997)
 Вежі Петронас, Куала-Лумпур, Малайзія (1999)
 Центр Тайм-Ворнер, Нью-Йорк, США (2003)
  — «Вежі-близнюки Банку Німеччини», Франкфурт-на-Майні, Німеччина (1984)
 , у місті Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарські острови, Іспанія
  (), Мадрид, Іспанія (1994)
 Deira Twin Towers, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (1998)
 Аль-Казім Тауерс, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (2008)
 , Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (2013)
 , Манама, Бахрейн (2008)
 , Шанхай, КНР (2005)
 , Рамат-Ґан, Ізраїль (1994)
 , Мумбаї, Індія (2010)
 Житловий комплекс «Башти», Дніпропетровськ, Україна (2005)

к найвищих веж-близнюків у світі||en|List of tallest twin buildings and structures in the world}}
 Близнюки (значення)